Periola är ett släkte av svampar. Periola ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Periola